Love Is Blind може значити:

 Love Is Blind (альбом Claire Voyant)
 Love Is Blind (альбом Лімала)
 Love Is Blind (пісня Аліши Кіз)
 Love Is Blind (пісня Донні Монтелла)